Knut Andersen –  calciatore norvegese nato nel 1927
 Knut Andersen –  calciatore norvegese nato nel 1908
 Knut Andersen –  calciatore norvegese nato nel 1930
 Knut Andersen –  regista norvegese nato nel 1930